Auguste Houzeau,(1829-1911), chimiste et agronome français.
 Jean Houzeau de Lehaie (1867-1959), naturaliste belge.
 Jean-Charles Houzeau de Lehaie (1820–1888), homme de sciences belge, astronome et journaliste.
 Jean Nicolas Houzeau-Muiron (1801-1844), député français.
 Jacques Houzeau, sculpteur français du